De DFB-Pokal 1985–1986 was de 43ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 28 augustus 1985 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 3 mei 1986 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Dieter Pauly. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1985/86
2. Bundesliga 1985/86
Finale DFB-Pokal 1986

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1985/86